Lianshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianshan (häradshuvudort), Liaoning, 
 Lianshan Qu (härad i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar